Новокиївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новокиївська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Новокиївська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Новокиївська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район